Katilius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Das litauische wort katilas bedeutet Kessel, katilius ist ein Kessel-Handwerker.

Weibliche Formen 
Katilienė, verheiratet
Katiliūtė, ledig

Personen 

 Povilas Katilius (* 1935), litauischer Politiker, Mitglied des Seimas
 Raimundas Katilius (1947–2000), litauischer Geiger, Professor

Familienname
Berufsname
Litauischer Personenname